Le qualificazioni del singolare maschile dell'Orange Prokom Open 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Prokom Open 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (ultimo turno)
 Félix Mantilla (Qualificato)
 Guillermo García López (Qualificato)
 Franco Squillari (Qualificato)

 Jiří Vaněk (Qualificato)
 Ivo Minář (primo turno)
 Andreas Seppi (ultimo turno)
 Sergio Roitman (ultimo turno)

Qualificati 

 Jiří Vaněk
 Félix Mantilla

 Guillermo García López
 Franco Squillari

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2004